Obergern ist der Ortsname von

 Obergern (Berchtesgaden), Ortsteil des Marktes Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Obergern (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern